Апостольский префектура Анькана () — апостольская префектура Римско-Католической церкви с центром в городе Анькан, Китай. Апостольская префектура Анькана распространяет свою юрисдикцию на часть провинции Шэньси. Апостольская префектура Анькана подчиняется непосредственно Святому Престолу.

История 

28 марта 1928 года Римский папа Пий XI издал бреве Ut aucto, которым учредил апостольскую префектуру Анькана, выделив её из апостольских викариатов Ханьчжуна (сегодня — Епархия Ханьчжуна) и Синъаньфу (сегодня — Архиепархия Сианя).

Ординарии апостольской префектуры 

 священник Giovanni Soggiu (1.08.1928 — 12.11.1930);
 священник Berardo Barracciu (26.02.1932 — 3.09.1940);
 священник Emilio Favarato (20.06.1941 — 1948);
 священник Pietro Maleddu (7.05.1948 — 1983);
 Sede vacante;
 епископ John Baptist Ye Ronghua (1987 — по настоящее время) — с 10.12.2000 года назначен епископом.

Источник 

 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, ISBN 88-209-7422-3
 Бреве Ut aucto, AAS 20 (1928), стр. 223

Ссылки 
 Информация
 Информация

Католические епархии Китая